Кубок Боснії і Герцеговини з футболу 1999–2000 — 6-й розіграш кубкового футбольного турніру в Боснії і Герцеговині. Володарем кубку вперше став Желєзнічар.

Попередній раунд 

|}

Фінал 

Результати

Посилання 
 Кубок Боснії і Герцеговини на rsssf  

1999—2000
Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина